

Geografia
 Regno Unito
 Wilmington – villaggio della parrocchia civile di Long Man, East Sussex
 Wilmington – parrocchia civile del Kent
 Stati Uniti d'America
 Wilmington – quartiere di Los Angeles, California
 Wilmington – capoluogo della contea di New Hanover, Carolina del Nord
 Wilmington – capoluogo della contea di New Castle, Delaware
 Wilmington – villaggio della contea di Greene, Illinois
 Wilmington – città della contea di Will, Illinois
 Wilmington – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Wilmington – città della contea di Essex, New York
 Wilmington – capoluogo della contea di Clinton, Ohio
 Wilmington – township della contea di Lawrence, Pennsylvania
 Wilmington – township della contea di Mercer, Pennsylvania
 Wilmington – città della contea di Windham, Vermont

Persone
 Spencer Compton, I conte di Wilmington – politico inglese